David Báyev –en ruso, Давид Баев– (7 de noviembre de 1997) es un deportista ruso que compite en lucha libre. Ganó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Lucha de 2019, en la categoría de 70 kg.

Palmarés internacional

Referencias

Luchadores de Rusia
Campeones mundiales de lucha